Восемь кораблей Королевского флота Великобритании назывались HMS Rattler:

 HMS Rattler (1783) — 16-пушечный шлюп. Спущен на воду в 1783 году. Продан в 1792 году.
 HMS Rattler (1795) — 16-пушечный шлюп. Спущен на воду в 1795 году. Продан в 1815 году.
 HMS Rattler (1797) — 12-пушечная канонерская лодка. Закуплена в 1797 году. Известна также как Gunboat No. 41. Продана в 1802 году.
 HMS Rattler (1843) — парусно-паровой шлюп. Первый корабль Королевского флота, оснащённый винтовым движителем. Спущен на воду в 1843 году. Разобран в 1856 году.
 HMS Rattler (1862) — парусно-паровой шлюп. Спущен в 1862 году. Разбился в 1868 году.
 HMS Rattler (1886) — канонерская лодка. Спущена в 1886 году. С 1910 года на рейдовой службе. С 1919 года — учебный корабль. Переименован в HMS Dryad. Продан в 1924 году.
 HMS Rattler (J217) — тральщик типа «Алджерин». Спущен в 1942 году. В 1943 году переименован в HMS Loyalty. Потоплен в 1944 году.

См. также 
 HMS Rattle (1802) — 14-пушечный бриг. В списках флота с 1802 по 1805 годы.
 HMS Rattlesnake